

Musica 
 Upstairs, Downstairs – brano musicale di Annunzio Paolo Mantovani del 1973
 Upstairs Downstairs – album dal vivo dei Radio Massacre International del 2000
 Upstairs/Downstairs – album degli Ergs! del 2007

Televisione 
 Su e giù per le scale (Upstairs, Downstairs) – serie televisiva britannica iniziata nel 1971
 Upstairs Downstairs – serie televisiva britannica iniziata nel 2010, sequel dell'omonima serie televisiva